Carlo Westphal (Wolmirstedt, 1985. november 25. –) német kerékpárversenyző. A Team Gerolsteiner tagja volt, azonban annak megszűnése óta csapat nélkül van.

Források 
Adatlapja

1985-ben született személyek
Wolmirstedtiek
Német kerékpárosok
Élő személyek